Hrvatska:
 Sela (Sisak), gradsko naselje Siska

BiH:
 Sela (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinoviku

Crna Gora:
 Sela (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelom Polju
 Sela (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašinu

Slovenija:
 Sela (Osilnica, Slovenija), naselje u općini Osilnici